Die Deutsche Eishockey-Meisterschaft 1934 war die 18. Austragung dieser  Titelkämpfe.
 
Sie fand im Rahmen der  4. Winterkampfspiele in Schierke vom 28. bis 31. Januar 1934 statt.

Turnierverlauf

Vorrunde 
Titelverteidiger Berliner Schlittschuhclub erhielt ein Freilos.

Viertelfinale

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Meistermannschaft 
Die Mannschaft des SC Brandenburg Berlin bestand aus den Spielern Theo Kaufmann, Werner George, Hans Schütte, Erich Herker, Alfred Heinrich, Günther Kummetz.

Trostrunde 
Die Verlierer der Vorrundenspiele absolvierten eine zusätzliche Trostrunde.
1. Runde
Freilos: EV Hindenburg 

Halbfinale

Finale

Literatur 
 Stephan Müller, Deutsche Eishockey Meisterschaften, Print on Demand, 2000, ISBN 3-8311-0997-4.
 Steffen Karas, 100 Jahre Eishockey in Berlin, Verlag Jeske / Mader, 2008, ISBN 978-3-931624-57-6.

Weblinks 
 oocities.org, Die Deutschen Eishockeymeister seit 1912 Teil 2: 1933 - 1945
 

Deutsche Eishockeymeisterschaft
Eishockeyveranstaltung 1934
Sportveranstaltung in Wernigerode